Il bacio della morte (Dödskyssen) – film del 1916 diretto da Victor Sjöström
Il bacio della morte (Kiss of Death) – film del 1947 diretto da Henry Hathaway
Il bacio della morte (Kiss of Death) – film del 1995 diretto da Barbet Schroeder
Il bacio della morte (Nu hon di chet) – film del 2008 diretto da Nguyen Quang Dung